William Morton Pitt (1754-1836), homme politique britannique ;
 William Pitt (1708-1778) dit William Pitt l'Ancien, homme politique britannique et Premier ministre de Grande-Bretagne de 1766 à 1768 ;
 William Pitt (1759-1806) dit William Pitt le Jeune, homme politique britannique et Premier ministre de Grande-Bretagne de 1783 à 1801 et de 1804 à 1806, fils du précédent ;
 William Pitt Amherst, gouverneur général des Indes de 1823 à 1828 ;
 William Pitt Kellogg (1830-1918), homme politique américain ;
 William Bradley Pitt (1963-), dit Brad Pitt, acteur et producteur de cinéma américain.